Elias Boudinot peut faire référence à :
 Elias Boudinot (1740-1821), homme politique américain, président du Congrès continental ;
 Elias Boudinot (1800-1839), personnalité cherokee, éditeur du premier journal amérindien ;
 Elias Cornelius Boudinot (1835-1890), fils du précédent, avocat, homme politique et officier dans la Confederate States Army durant la guerre de Sécession.

Voir aussi